L'édition 2022 du tournoi de tennis de Halle se déroule du 13 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Italien Jannik Sinner et du Sud-Africain Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par Benjamin Bonzi, Mackenzie McDonald et Daniel Altmaier.

Lauréats 
Le Polonais Hubert Hurkacz remporte le tournoi en battant en finale le numéro 1 mondial Daniil Medvedev. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple. 

En double, Marcel Granollers et Horacio Zeballos décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Tim Pütz et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis masculin en 2022
Tennis en juin 2022